De Nieuwe Wind, een Surinaamse politieke partij
 De Nieuwe Wereld (doorverwijspagina)